Aikenhead ist der Familienname folgender Personen:

 Mary Aikenhead (1787–1858), Gründerin der Religious Sisters of Charity in Dublin
 Thomas Aikenhead (um 1676–1697), schottischer Medizinstudent, der als letzter im Vereinigten Königreich wegen Blasphemie hingerichtet wurde